Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Дженніфер Капріаті.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Lipton Championships, жінки, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд